Arming ist der Name folgender Orte:

 Arming (Gemeinde Geboltskirchen), Ortsteil der Gemeinde Geboltskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Arming ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Arming (* 1971), österreichischer Dirigent
 Friedrich Wilhelm Arming (1805–1864), österreichischer Schriftsteller